Lussi peut désigner :

Patronyme 

 André Lussi, né en 1950, homme d'affaires français.
 Nina Lussi, née en 1994, championne de saut à ski américaine.
 Teddy Lussi-Modeste, né en 1978, réalisateur, scénariste et acteur français.

Pseudonyme 

 Lussi, pseudonyme Lucie Lebrun du groupe Mypollux.

Lien externe 
 
Patronyme italien